Susan (voornaam), een voornaam
Susan Delfino, een personage uit de serie Desperate Houswives uit de Verenigde Staten
Susan (stripfiguur), een stripfiguur uit de stripreeks Piet Pienter en Bert Bibber
Alternatieve schrijfwijze van de stad Susa (Iran)